Принц (или князь) Шарль-Жозеф де Линь (; ,  — , ) — австрийский фельдмаршал и дипломат из рода Линей, знаменитый мемуарист и военный писатель эпохи Просвещения, одно время служивший в России в должности начальника артиллерии под командованием князя Потёмкина.

Биография 
Происходил из знатной бельгийско-французской фамилии Линей из Эно, родился 23 мая 1735 года в Брюсселе. Его отец, Клод Ламораль II, 6-й князь де Линь, был австрийским фельдмаршалом и членом Государственного совета Священной Римской империи.

В 1752 году он поступил прапорщиком в австрийскую армию. Принимал участие в Семилетней войне, за отличие в сражении при Хохкирхе был произведён в майоры, а к концу войны его имя было уже популярно в австрийской армии, как храброго офицера и остроумного человека. В 1755 году женился на Франсуазе Мари фон Лихтенштейн (дочери Эммануила Лихтенштейна).

В 1764 году де Линь был произведён в генерал-майоры, а в 1771 году — в фельдмаршал-лейтенанты и во время войны за Баварское наследство командовал авангардом в армии Лаудона.

В 1782 году де Линь был послан императором Иосифом II в Россию с важными поручениями и, благосклонно принятый императрицей Екатериной II, надолго остался в России. Когда началась вторая война с Турцией, де Линь был назначен состоять в звании фельдцейхмейстера (начальника артиллерии) при армии князя Потёмкина и в 1788 году участвовал в осаде и взятии Очакова, а в 1789 году, командуя австрийским корпусом, сам взял Белград.

Во время войны Первой коалиции де Линь потерял всё своё имущество в Бельгии и навсегда остался в Вене.

Леопольд II уволил де Линя в отставку, и он вернулся на службу лишь при Франце II, который в 1808 году произвёл де Линя в фельдмаршалы и назначил членом гофкригсрата. 

После поражения Наполеона 79-летний де Линь участвовал в работе Венского конгресса и скончался во время одного из заседаний 13 декабря 1814 года.

По словам мемуаристки Софии Шуазель-Гуфье, старый и больной принц де Линь, «который не переставал шутить даже на смертном одре», наблюдая пышные и разнообразные торжества, сопровождавшие Венский конгресс: балы, маскарады, парады, приёмы и проч. заметил: «В конце концов, празднествам Конгресса не достаёт лишь одного — похоронной процессии при погребении имперского фельдмаршала. Что ж, я им доставлю и это зрелище.» «К несчастью», — пишет София Шуазель, «он сдержал своё слово».

После де Линя остались 34 тома записок под заглавием: «Mélanges militaires, littérarires et sent mentaires» (1795—1804).

Сын его, Шарль,  в 1790 г., в чине полковника австрийской армии, состоял при Суворове под Измаилом, исполняя обязанности инженера, строил батареи, во время штурма, командуя частью войск, был ранен и по представлению Суворова награждён орденом Св. Георгия III степени (№ 86, 25 марта 1791). В 1792 г. погиб в сражении с французами при их вторжении в Бельгию.

Изображен на бельгийской почтовой марке 1944 года.

Публикации на русском языке 
 
 Письма и мысли маршала принца Де Линь, изданные в свет баронессою Стаэль Голстеин (Сталь фон Гольштейн). — М., 1809.
 Часть I
 Часть II
 Письма, мысли и избранные творения принца де Линя, изданные баронессой Сталь фон Гольштейн и г-м Пропиаком. — М., 1809-1810.
 Том первый
 Часть вторая
 Том второй
 Часть четвертая
 Избранные философические, политические и военные творения принца де Линя, изданные одним из его приятелей, служащие продолжением к творениям его, изданным госпожой Сталь фон Гольштейн и г. Пропиаком. — М., 1810.
 Том пятый
 Том шестой

Источники

Ссылки

Примечания 

Военачальники Австрии
Государственные деятели Австрии
Участники Семилетней войны
Австрийские генерал-фельдмаршалы
Участники Русско-турецкой войны (1787—1791)